Гейтс () — многозначный термин:

Фамилия 
 Гейтс, Аделия Сара (1825—1912) — американская иллюстратор.
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Чарджерс».
 Гейтс, Билл (род. 1955) — американский предприниматель, общественный деятель, филантроп, бывший президент компании «Microsoft».
  (род. 1970) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1950) — американский джазовый певец.
 Гейтс, Дэрил (1926—2010) — американский полицейский, шеф Департамента полиции Лос-Анджелеса (1978—1992).
 Гейтс, Гарет (род. 1984) — британский музыкант, лауреат премии MTV Asia Awards (2004).
  (ок. 1515—1589) — английский политик, член Палаты общин (1545, 1547, 1549).
 Гейтс, Генри Луис (род. 1950) — американский литературный критик, писатель и историк.
 Гейтс, Горацио (1727—1806) — американский военачальник, участник Войны за независимость в Северной Америке.
  (1777—1834) — канадский банкир и политик.
 Гейтс, Грег (1926—2020) — американский гребец.
  (1811—1892) — американский религиозный деятель, президент от семидесяти Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
  (1954—2010) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола в составе клуба «Чикаго Уайт Сокс».
  (1504—1553) — английский чиновник, шериф графства Эссекс (1549), Канцлер герцогства Ланкастерского (1552—1553).
  (ур. Армстронг; род. 1959) — британская бегунья, победитель Дублинского марафона (1985).
  (1901—1987) — американская детская писательница.
  (род. 1947) — американский журналист и писатель.
  (наст. фамилия — Джильярд; род. 1986) — американский рэпер.
  (род. 1986) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс» и «Нью-Йорк Джетс».
  (1915—1996) — американский актёр, лауреат Дневной премии «Эмми» за роль второго плана в драматическом телесериале (1985).
  (род. 1963) — американская теннисистка, бронзовая медалистка Панамериканских игр в смешанных парах (1983).
  (род. 1956) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Монреаль Экспос».
  (1903—1989) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1915—2003) — американский химик, автор первого полного синтеза морфина (1952), редактор «Журнала Американского химического общества» (1949—1969).
 Гейтс, Мелинда (род. 1964) — американский предприниматель и филантроп, бывшая жена Билла Гейтса.
  (1848—1922) — американский педагог, президент Ратгерского университета (1882—1890).
  (род. 1943) — американский искусствовед, директор Художественного музея Сиэтла (1994—2009), вторая супруга Уильяма Генри Гейтса II.
 Гейтс, Мэри Максвелл (1929—1994) — мать Билла Гейтса.
  (род. 1975) — британский и американский фигурист, серебряный медалист чемпионата США в танцах на льду (1997, 1999).
 Гейтс, Нелли (1854—1935) — художница из числа коренных американцев.
  (род. 1972) — австралийский велогонщик, победитель Чемпионата Австралии по дорожным гонкам (1996).
  (род. 1962) — американская культуристка, член Зала славы Международной федерации бодибилдинга и фитнесса (с 2010).
 Гейтс, Поп (1917—1999) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
  (1893—1978) — американский политик, губернатор штата Индиана (1945—1949).
 Гейтс, Реджинальд (1882—1962) — британский антрополог и ботаник.
 Гейтс, Рик (род. 1971/1972) — американский политический консультант и лоббист.
  (род. 1943) — американский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр (1972).
  (1883—1962) — американский инженер, президент Американского общества инженеров-механиков (1944—1945).
 Гейтс, Роберт (род. 1943) — американский военный и государственный деятель; министр обороны США (2006—2011).
  (1906—1982) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1800—1877) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1839—1843).
 Гейтс, Сильвестр Джеймс (род. 1950) — американский физик.
 Синистер Гейтс (наст. имя — Брайан Элвин Хейнер-мл.; род. 1981) — американский рок-музыкант, гитарист группы Avenged Sevenfold.
  (род. 1957) — американский политолог, профессор Университета Осло, член Норвежской академии наук (с 2013).
 Гейтс, Такер — американский телережиссёр и продюсер.
  (род. 1973) — американский художник.
  (1585—1622) — английский чиновник, губернатор колонии Виргиния (1610, 1611—1614).
  (1873—1948) — американский банкир, предприниматель и педагог, президент Пенсильванского университета (1930—1944), отец Томаса Соверейна Гейтса (1906—1983).
 Гейтс, Томас Соверейн (1906—1983) — американский государственный деятель, министр обороны (1959—1961).
 Гейтс, Уильям Генри II (1925—2020) — американский меценат и адвокат, отец Билла Гейтса.
  (род. 1947) — американский гребец, участник летних Олимпийских игр (1968).
  (1871—1939) — южноафриканский фехтовальщик, участник летних Олимпийских игр (1908, 1912).
 Гейтс, Фрэнк (1920—1978) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
  (1856—1927) — американский политик, губернатор штата Вермонт (1915—1917).
  (род. 1992) — южноафриканский регбист, игрок высшего дивизиона Кубка Карри в составе клуба «Кингс».
  (1874—1951) — американский драматург.
 Гейтс, Элмер (1859—1923) — американский изобретатель и психолог.
  (род. 1955) — британский футболист, обладатель Кубка Англии (1978) и Кубка УЕФА (1981) в составе клуба «Ипсвич Таун».
  (1903—1984) — британский политик, член Палаты общин (1940—1951).
  (1909—1973) — канадский велосипедист, участник летних Олимпийских игр (1932).
  (род. 1989) — американский баскетболист, финалист Кубка Израиля в составе эйлатского клуба «Хапоэль» (2014).

Персонаж 
 Том Гейтс — герой популярной серии книг британской писательницы Лиз Пишон.

Топоним 
 Гейтс — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США.
 Гейтс-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена.
 Гейтс-оф-те-Арктик — национальный парк США.

См. также 
 Гейт
 Гейтвуд
 Бейтс